Río Chancay heißen zwei Flüsse in Peru:

 Río Chancay (Huaral), Fluss im zentralen Westen von Peru
 Río Chancay (Lambayeque), Fluss in Nordwest-Peru